Шымкент — топоним.
 Шымкент — город в Казахстане, центр Южно-Казахстанской области.
 Шымкент — железнодорожная станция.
 Шымкент — аэропорт в Казахстане.